Christoffel III van Beieren (Neumarkt in der Oberpfalz, 26 februari 1418 - Helsingborg, 5 januari 1448) was koning van Denemarken, Noorwegen en Zweden. Hij was de zoon van Johan van Palts-Neumarkt en Catherina Vlatislava, zuster van koning Erik (VII) van Pommeren. Johan van Palts-Neumarkt was een zoon van rooms-koning Ruprecht. In 1445 trouwde Christoffel met Dorothea van Brandenburg.

Na de troonsafzetting van zijn oom Erik VII werd Christoffel in 1439 eerst als regent en in 1440 als koning gekozen door de Deense adel. Zij wilden waarschijnlijk een marionet op de troon. In 1441 werd hij ook erkend als koning van Zweden. In 1441 sloeg Christoffel een volksoproer in Jutland fel neer en ook tijdens de rest van zijn regeringsperiode bleef hij hard optreden tegen het gewone volk. Hij ondersteunde de steden en de handel. Tijdens zijn regeringsperiode werd Kopenhagen de officiële hoofdstad van Denemarken. In 1443 verplaatste hij zijn residentie van Roskilde naar Kopenhagen.

Christoffel stierf op 5 januari 1448. Zijn vrouw trouwde daarna met Christiaan I van Denemarken.

Voorouders

Koning van Denemarken
Koning van Zweden
Koning van Noorwegen
Vorst van Palts-Neumarkt
Huis Palts-Neumarkt
Persoon in de 15e eeuw